Годой — испанская () и польская () фамилия. Известные носители:
 Годой, Анибаль (род. 1990) — панамский футболист, опорный полузащитник клуба «Сан-Хосе Эртквейкс» и сборной Панамы.
 Годой, Арманд (род. 1976) — андоррский футболист, нападающий. 
 Годой, Бенедикто (1924—?) — боливийский футболист, нападающий.
 Годой, Давид (1944—2007) — чилийский шахматист.
 Годой, Мануэль (1767—1851) — испанский государственный деятель, фаворит королевы Марии Луизы и друг короля Карла IV.
 Годой, Матиас (род. 2002) — аргентинский футболист, нападающий.
 Годой, Томас (род. 1979) — немецкий певец польского происхождения.
 Годой, Фернандо Габриэль (род. 1990) — аргентинский футболист, полузащитник.